Plaatsen in de VS
Freeman (Missouri)
Freeman (South Dakota)
Films
Freeman (1977), tv-film van Lloyd Richards met Chip Fields en Louis Gossett
Freeman (2004) van Victor Cesar Bota met Chad Brigockas en Brigitte Hagerman
Personen met achternaam Freeman
Cathy Freeman, Australisch atlete
Mavis Freeman, Australisch geneeskundige
Morgan Freeman, Amerikaans acteur
Martin Freeman, Brits acteur 
Trey Freeman, Amerikaans zwemmer
Freeman (zanger), alias van Leo Christer Friman (1951), Fins zanger